N21 oder N 21 steht für:

Straßen:
 Route nationale 21, Nationalstraße in Frankreich
 N 21 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N21 (Burkina Faso)
 N21, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A21 (Schweiz)
 N21 (Togo), Fernstraße in Togo
Weiteres:
 HMS Oberon (N21), britisches U-Boot
 „Stein in den unteren Harnwegen“ (ICD-10-Code), siehe Nierenstein

N-21 steht für:
 N-21, Verein in Niedersachsen